Les Pieds dans le plat est un texte de René Crevel, paru en 1933 ; Les Pieds dans le plat sur Wikisource
 Les Pieds dans le plat (The Man from the Diner's Club) est un film américain réalisé par Frank Tashlin, sorti en 1963 ;
 Les Pieds dans le plat est un téléfilm français réalisé par Simon Astier diffusé en 2012 ;
 Les Pieds dans le plat est une émission de radio présentée par Cyril Hanouna sur Europe 1 de 2013 à 2016.